L'eroe della strada, film diretto da Carlo Borghesio (1948)
L'eroe della strada (Hard Times), film diretto da Walter Hill (1975)